

Geografia 
Marcoux (Alpi dell'Alta Provenza) – comune francese
Marcoux (Loira) – comune francese

Persone 
 Vanni Marcoux (1877-1962) – cantante e baritono italiano